Geografia
 Jasper (Alabama), població de l'estat d'Alabama (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Arkansas), població de l'estat d'Arkansas (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Florida), població de l'estat de Florida (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Geòrgia), població de l'estat de Geòrgia (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Kentucky), població de l'estat de Kentucky (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Minnesota), població de l'estat de Minnesota (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Missouri), població de l'estat de Missouri (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Texas), població de l'estat de Texas (Estats Units d'Amèrica).
 Jasper (Alberta), població de la província d'Alberta (Canadà).

Persones
 Jasper Johns (Augusta, Geòrgia, 1930), pintor, escultor i artista gràfic estatunidenc.